Малко́вич (, ) — украинская, польская, иногда еврейская фамилия. Ма́лкович (, ) — сербская и хорватская фамилия. Известные носители:

 Малкович, Джон (род. 1953) — американский киноактёр, продюсер и режиссёр.
 Малкович, Иван Антонович (род. 1961) — украинский поэт, детский писатель, издатель.

См. также

Примечания